Верлинский (фамилия)
 Верлинский, Александр Леонардович (род. 1959) — российский филолог-классик.
 Верлинский, Борис Маркович (1888—1950) — советский шахматист.